Саудовская лига 1978/1979 () — 3-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1978/1979
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1978 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1979 году